Орйоль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Орйоль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда